Palazzo Sidoni – palazzo storico dell'Aquila
 Palazzo Sidoni – palazzo storico di Castelnuovo, frazione in provincia dell'Aquila